Erdtman ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Erdtman (1862–1945), schwedischer Landschaftsmaler
 Gunnar Erdtman (1897–1973), schwedischer Paläontologe und Botaniker
 Holger Erdtman (1902–1989), schwedischer Chemiker